Kun István (1908–1980) festő, művészpedagógus
 Kun István (1941–2015) író
 Kun István (?) atléta